Louis Mortamet (1897-1956), architecte français ;
 Jean-Gabriel Mortamet (1930-2007), architecte en chef des monuments historiques français.